Hossa, Hossová:

 František Hossa (* 1954) – slovenský hokejista
 Marián Hossa (* 1979) – slovenský hokejista
 Marcel Hossa (* 1981) – slovenský hokejista